

Ора — муніципалітет, провінція Больцано, регіон Трентіно-Альто-Адідже

Ора — село, Орський міський округ, Оренбурзька область

Ора — містечко, повіт Ора, префектура Ґумма
 Ора — повіт, префектура Ґумма

Див. також 
 Гафаня-да-Боа-Ора